Pagode Jazz Sardinha's Club é um grupo de música instrumental brasileiro formado em 1997, composta pelos músicos Rodrigo Lessa, Roberto Marques, Lula Galvão, Xande Figueiredo, Esguleba, Eduardo Neves e Edson Menezes.

O grupo lançou em 1999, o primeiro disco, intitulado Pagode Jazz Sardinhas Club, de forma independente.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Bandas formadas em 1997
Bandas de música popular brasileira
Bandas de jazz
Bandas do Brasil